АТП ранг листа (енгл. ATP Rankings) — поредак мушких најбољих тенисера на свету на основу освојених бодова у последње 52 недеље. Тренутно се на првом месту налази Новак Ђоковић са 7.070 поена.

Начин бодовања 

<noinclude>

Референце 

Тенис